legionista – żołnierz służący w legionie rzymskim, legionach lub Legii Cudzoziemskiej 
 Legionista – amerykański film fabularny z 1998 roku